Die Medicinos bankas (Medizinbank) ist ein Kreditinstitut in Litauen. Die Aktiva belaufen sich auf etwa 200 Mio. Euro. Das Stammkapital beträgt 10 Mio. Euro. Die Rechtsform ist die eines UAB, das heißt, die Bank ist nicht börsennotiert.

2006 hatte die Bank Filialen in neun Städten.

Weblinks 
 Homepage von Medicinos bankas

Einzelnachweise 

Kreditinstitut (Vilnius)
Gegründet 1992